Jean-Marie Gantois, Frans priester en schrijver
 Kyra Gantois, Belgisch klimaatactiviste
 Rita Gantois, Belgisch politica